Tablet steht für:

 Tabletcomputer, ein tragbarer, flacher Touchscreen-Computer
 Tablet (Süßware), eine schottische Süßware